Weltnetz steht für:
 das „Weltnetz der Biosphärenreservate“ der UNESCO
 das erste weltweite Vermessungsnetz, das Weltnetz der Satellitentriangulation
 eine selten benutzte Eindeutschung des Begriffs Internet, siehe Internet#Bezeichnung